

Patronyme
 André Milhoux, (1928- ), est un pilote automobile belge.
 Gabriel Milhoux, (1798-1862), fut un homme politique français.

Homonymie
Homonymie de patronyme